Associazione Internazionale di Studi Patristici – Association Internationale d'Études Patristiques
 Associazione internazionale di esperti filatelici – Association internationale des experts en philatélie
 Associazione Internazionale Scrittori di Polizieschi – Asociación Internacional de Escritores Policiacos